Le  Championnat du monde A de rink hockey masculin s'est déroulé en 1986 à Sertãozinho, au Brésil.

L'Italie remporte à cette occasion sa deuxième couronne mondiale.

Participants 
Dix sélections nationales prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1986
Rink hockey
Rink hockey 1986
Événement sportif dans l'État de São Paulo
Sport au Brésil en 1986
Sport en septembre 1986